Neufchâtel kan syfta på 
 Neufchâtel (ost)

Geografi

Frankrike 

 Neufchâtel-sur-Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Neufchâtel-Hardelot, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Neufchâtel-en-Saosnois, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Neufchâtel-en-Bray, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,